Двадцать шестой чемпионат РСФСР по хоккею с шайбой был разыгран с 1 февраля по 1 марта 1973 года.

Розыгрыш медалей 

Матчи за звание чемпиона между первыми командами западной и восточной зон прошли уже в середине следующего сезона, в Куйбышеве (21, 22 декабря) и Омске (26, 27 декабря).

Состав чемпионов 
Валерий Голдобин, Владимир Лукин;
Николай Березовский, Пётр Галкин, Геннадий Домашкин, Юрий Евсеев, Станислав Первушин, Юрий Рычков, Валерий Харитоненко;
Ринат Баймухаметов, Юрий Вавилов, Анатолий Вдовин, Алексей Голубятников, Николай Зырянов, Рим Мендубаев, Анатолий Мыкало, Станислав Рубан, Александр Селиванов, Константин Халин, Владимир Шевченко.
Тренер: Иван Крачевский.

Чемпионат

Предварительный этап

1-я зона 
Матчи прошли со 2 по 4 февраля на стадионе СК ЛВРЗ в Улан-Удэ. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – 
 Лучший защитник – Л.Воронин («Локомотив»)
 Лучший нападающий – А.Агеев («Дальзавод»)
 Лучшая тройка нападения – Александр Калашников - А.Мишин - Тагир Уразаев («Локомотив»)

2-я зона

Отборочный матч команд Новосибирской области 
«Чкаловец» Новосибирск - ? Барабинск – 16:1.

Зональный турнир 
Матчи прошли с 12 по 16 февраля на стадионах «Нефтяник» и «Спартак» в Тюмени. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Владимир Блинов («Шинник» Барнаул)
 Лучший защитник – 
 Лучший нападающий –

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

3-я зона 
Матчи прошли со 2 по 9 февраля на стадионах СМЗ и СЦБК в Соликамске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Евгений Никольский («Машиностроитель»)
 Лучший защитник – Зинэтула Надыршин («Звезда»)
 Лучший нападающий – Лев Смирнов («Звезда»)

4-я зона 
Матчи прошли со 2 по 8 февраля на стадионе «Труд» в Загорске. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – 
 Лучший защитник – Владимир Кривцунов («Темп» Загорск)
 Лучший нападающий – Александр Непчелин («Темп» Саратов), Сергей Шалимов («Темп» Загорск)

5-я зона 
Матчи прошли с 1 по 7 февраля на стадионе «Маяк» в Куйбышеве.

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

6-я зона 
Матчи прошли с 2 по 6 февраля на стадионе завода стекловолокна в Гусь-Хрустальном. По итогам игр были определены лучшие игроки.
 Лучший вратарь – Леонид Шмелёв («Сокол»)
 Лучший защитник – Николай Шорин («Автомобилист»)
 Лучший нападающий – Валерий Малышев («Труд»)
 Лучший бомбардир – В.Барбашин («Водник») – 5 шайб

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

7-я зона 
Матчи прошли с 2 по 9 февраля в Оленегорске.

1-я подгруппа

2-я подгруппа

Финальные игры

Финальный турнир 
Матчи прошли с 20 февраля по 1 марта на стадионе «Маяк» в Куйбышеве.

Примечания

Ссылки 
 Сезон 1972-73 - Форум хоккейных статистиков им. Виктора Малеванного
 Отечественный хоккей. Первый, второй, третий и четвёртый эшелоны. 1970/1971 - 1974/1975. Молодёжные и юношеские первенства СССР 1970/1971 - 1974/1975. Справочник. Москва. 2013.

Хоккей с шайбой